Список видів роду Товстянка:

Список, який містить 94 визнаних види роду Товстянка (Pinguicula), складений на основі даних сайту «Carnivorous Plant Database».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Z

Примітки

Посилання 

 Список таксонів роду Pinguicula на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Pinguicula на сайті «International Plant Names Index» 
 Pinguicula на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Pinguicula на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Pinguicula на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 
 http://www.pgrforum.org/cwris/cwris.asp?fact=540199 
 Список видів роду Pinguicula на сайті «The Plant List»  

 
Товстянка
Товстянка